Djébaret Julien Beassemda, un homme politique tchadien, président-fondateur du PDI,
 Lucie Beassemda, une femme politique tchadienne,
 Lydie Beassemda, une ministre tchadienne.

Homonymie de nom de famille